Кытмановский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кытмановском районе Алтайского края России. Административный центр — село Кытманово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 4431 человек, в том числе 2030 мужчин и 2401 женщина.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 7 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Кытмановского района
Сельские поселения Алтайского края